Pfarrkirche Weng steht für:

 Pfarrkirche Weng im Innkreis, Hl. Martin, Weng im Innkreis, Oberösterreich
 Pfarrkirche Weng im Gesäuse, Hll. Kosmas und Damian, Weng im Gesäuse, Steiermark

Siehe auch: 
 Weng – ein Überblick 
 Pfarrkirche Werfenweng (in Weng, Land Salzburg)